Беттвіллер () - муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Мозель
 Беттвіллер () - муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Нижній Рейн